Cheb steht für:
 Cheb, Stadt in Tschechien
 Okres Cheb, Bezirk in Tschechien
 Cheb (Iran), Ort im Talang District, Qasr-e Qand County, Sistan und Belutschistan, Iran
 Cheb – Flucht aus Afrika, französisch-algerischer Film von Rachid Bouchareb (1991)
 Cheb Balowski, spanische Band

Cheb ist Bestandteil des Namens folgender Personen:
 Cheb Aziz (1968–1996), algerischer Raï-Sänger
 Cheb Bilal (* 1966), algerischer Raï-Sänger
 Cheb Hasni (1968–1994), algerischer Raï-Sänger
 Cheb Khaled (* 1960), algerischer Raï-Sänger
 Cheb Mami (* 1966), algerischer Raï-Interpret
 Cheb i Sabbah (1947–2013), algerisch-amerikanischer Musiker und Komponist
 Cheb Sahraoui, algerischer Raï-Musiker